Пю́юккё () — финская фамилия. Известные носители:

 Пююккё, Пекка (род. 1941) — финский физик.
 Пююккё, Юха — финский дипломат.